Bospolder/Tussendijken, een wijk in Rotterdam
 Bospolder-Ekers moeras, een natuurgebied in Ekeren
 Bospolder (polder), een polder tussen Leiderdorp en Woubrugge
 Polder van de gebroeders Bos